Miraz puede referirse a:
 Miraz (Folgoso de Caurel), aldea española de la parroquia de Meiraos, municipio de Folgoso de Caurel, provincia de Lugo, Galicia.
 Miraz (Friol), parroquia civil española del municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
 Miraz (Germade), parroquia civil española del municipio de Germade, provincia de Lugo, Galicia.
 Miraz (Narnia), personaje de Las Crónicas de Narnia.